Selfridge (North Dakota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
John Selfridge, Amerikaans wiskundige
 Oliver Selfridge (1926-2008), Amerikaans wiskundige en informaticus
 Thomas Selfridge (1882-1908), Amerikaans militair en vliegenier